Detta var den första upplagan av tävlingen. Andrey Rublev vann titeln efter att ha besegrat Lloyd Harris med 6–3, 6–0 i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky Losers

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser

Externa länkar
 Lottning
 Kvallottning

Adelaide International 2020 – Herrsingel
2020 – Herrsingel